Крипторхизм ( — скрытый +  — яичко) — неопущение яичка в мошонку: расположение яичек вне мошонки (в брюшной полости или в паховом канале) либо неправильное опускание, при котором яичко, выйдя из пахового канала, меняет направление и располагается под кожей в паху, на бедре, в лобке или промежности.

Статистика 

Отсутствие яичка в мошонке встречается у 10-20% новорождённых (у 2–4 % доношенных и у до 30% недоношенных), у 3 % мальчиков 1 года, у 1 % мальчиков в пубертатном периоде и у 0,3% взрослых мужчин.

Процесс формирования яичек 

Во время внутриутробного развития яички закладываются в брюшной полости. Весь нормальный процесс формирования и опускания яичек в мошонку, начиная от правильной закладки пола человека, обычно завершается от шести месяцев внутриутробной жизни до шестой недели после рождения или, в крайнем случае, до года (всё зависит от генетической предрасположенности и особенностей организма).

Причины отсутствия яичка в мошонке 

 Хромосомная патология на фоне какого-то химического внешнего воздействия или вирусного заболевания во время беременности (грипп, токсоплазмоз, краснуха или венерические болезни), а также гормональных нарушений как у матери, так и у плода. Крипторхизм является одним из симптомов задержки внутриутробного развития, иногда сочетается с другими врождёнными аномалиями: расширенной переносицей, диспластичными ушными раковинами, неправильным прикусом, патологией грудной клетки, искривлением позвоночника, пупочной или паховой грыжей, патологической формой черепа.
 Механическое препятствие опущению яичка в мошонку.
 Приём ненаркотических обезболивающих (аспирин, ибупрофен и парацетамол) во время беременности. Результаты исследования показали, что одновременное использование двух из трёх перечисленных препаратов во время беременности повышает риск рождения ребенка с крипторхизмом до 16 раз по сравнению с женщинами, не принимавшими этих лекарств.

Виды отсутствия яичка в мошонке

Истинный крипторхизм 

Для истинного крипторхизма характерно то, что при ручном низведении яичко не удаётся переместить в мошонку. Это второе по частоте после косой паховой грыжи заболевание, с которым приходится сталкиваться хирургам.

При истинном крипторхизме яичко может располагаться в брюшной полости, паховом канале, у поверхностного пахового кольца, в верхней или средней части мошонки.

Ложный крипторхизм 

Ложный крипторхизм встречается довольно часто. При ложном крипторхизме, в отличие от истинного, яичко удаётся низвести в мошонку, независимо от его первоначального положения. Причина ложного крипторхизма — повышение тонуса мышцы, поднимающей яичко. В первые несколько месяцев жизни эта мышца не сокращается, её тонус повышается к двум годам и остаётся максимальным до восьми лет.

Эктопия яичка 

При эктопии яичко обнаруживается в области промежности, на бедре (бедренная эктопия), у корня полового члена, в паховой области (паховая эктопия) и не может быть низведено в мошонку. Эктопия яичка составляет около 5 % всех случаев отсутствия яичка в мошонке.

Поднявшееся яичко 

В некоторых случаях опустившееся в мошонку яичко смещается оттуда вследствие замедленного роста семенного канатика.

Обследование 
Обследование нужно проводить в первые недели (дни) жизни ребёнка. Исследование проводят в тёплом помещении. Пальцы одной руки располагают у основания мошонки, предотвращая смещение яичка, другой рукой производят пальпацию. Если яичка в мошонке нет, то пальпируют паховый канал по направлению от верхней передней подвздошной ости вниз и медиально к лобковому бугорку. Если яичко находится в паховом канале, его пытаются низвести в мошонку. Это позволяет провести дифференциальную диагностику между истинным и ложным крипторхизмом.

Чтобы доказать, что яичек нет вообще (анорхизм) или присутствует лишь одно (монорхизм), необходимо специальное исследование — контрастная вазография, когда в сосуды вводится специальное контрастное вещество и делается снимок. Возможно, яичко просто затерялось в брюшной полости и не прощупывается.

Последствия и осложнения 

Гистологически установлено, что в неопущенных яичках ещё во внутриутробном развитии начинаются морфологические (дегенеративные) изменения. Нормальный сперматогенез возможен лишь в мошонке, где температура на 1,5–2,5 °C ниже, чем в брюшной полости. Чем выше расположено яичко в брюшной полости, чем дольше оно там находится, чем больше поддаётся влиянию повышенных температур, тем сильнее страдает сперматогенная (репродуктивная, детородная) функция.

Постепенно нарушается и андрогенная функция (выработка гормонов). Мальчики склонны к избыточной массе тела. Нарушается своевременное и полное развитие вторичных половых признаков (почти отсутствует оволосение в лобковой части тела и паху, медленно, слабо растут усы и борода, высокий голос); они растут женоподобными. С возрастом развивается импотенция.

Достаточно часто неопущение яичек может сопровождаться пупочной или паховой грыжей, которая проявляется в области паховых складочек в виде бугорка под кожей. При ущемлении грыжи необходима срочная госпитализация и хирургическое вмешательство.

Возможность злокачественного перерождения дистопного яичка в 35 раз выше, чем при нормальном положении. Наиболее опасное осложнение — семинома (опухоль яичка).

Среди прочих осложнений: травма яичка (при расположении его в паховой области), заворот яичка.

Лечение

Хирургическое лечение 

Если до 1 года яичко 
не спускается в мошонку, то необходима операция. Примерно в 50 % случаев во время операции выясняется, что яичко не изменено и в этом случае выполняется орхипексия, в остальных 50 % случаев яичко не удаётся обнаружить или его приходится удалять из-за грубых физиологических морфологических изменений.

Преимущества орхипексии в раннем возрасте 

 Предотвращение бесплодия.
 Одномоментная коррекция косых паховых грыж (сопутствуют крипторхизму в 90 % случаев).
 Предотвращение травматизации (после года ребёнок физически более активен).
 Предотвращение перекрута яичка.
 Предотвращение психических нарушений.
 Уменьшение риска злокачественного перерождения.

Гормональная терапия 

Введение хорионического гонадотропина рекомендуется только при ложном крипторхизме. Оно проводится начиная с 6 месяцев. В некоторых случаях курс гормонотерапии назначают и перед операцией.

Профилактика 

Особых методов профилактики не существует. Следует серьёзно и основательно подготовиться к будущей беременности, вылечить хронические инфекции, стараться избегать стрессов и физических нагрузок. В первые месяцы беременности, когда внутренние органы плода лишь начинают закладываться, следует избегать контактов с вредными веществами (ремонт, работа на вредном предприятии), а также отказаться от приёма ненаркотических обезболивающих (аспирин, ибупрофен и парацетамол).

См. также 

 Водянка оболочек яичка (гидроцеле)
 Рак яичек

Литература 

 Дж. Мёрта. Справочник врача общей практики. 1230 с, 540 илл. Пер. с англ. Мак-Гроу — Хилл Либри Италия
 Fry J., Berry H. Surgical problems in clinikaal practice. London: Edward Amond, 1987, 79-92

Примечания

Ссылки 
 Не медля ни минуты! — статья на baby.com.ua

Аномалии развития репродуктивной системы
Андрологические заболевания
Яички